Chaoui ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Chaoui (1912–1983), libanesischer Politiker
 Touria Chaoui (1936–1956), erste marokkanische und arabische Frau die einen Pilotschein erwarb